Свене́льд () — воевода варяжского происхождения X века в Древнерусском государстве, соправитель Святослава Игоревича. Не исключено, что после смерти Святослава Свенельд обладал (в годы юности Ярополка Святославича) полномочиями великого князя и фактически был единовластным правителем Руси.

Имя 
Имя Свенельда, возможно, указывает на его скандинавское происхождение. В летописях оно передано по-разному: Свѣналъдъ, Свѣнгельдъ, Свѣнгелдъ, Свѣньгелдъ, Свенгелдь, Свентелдь. Летописи не называют Свенельда варягом, а само имя Свенельд скандинавским сагам неизвестно. Имя представлено в тексте русско-византийского договора 971 года в Ипатьевской летописи.

Вместе с тем, по германским хроникам известна женская форма этого имени, так, супругу графа Лотаря II фон Штаде (ум. 929) звали Сванхильдой ().

Иногда историки отождествляют Свенельда со Сфенкелом () — «третьим по достоинству после Сфендослава» (вторым был Икмор) из «Истории» Льва Дьякона, он же Сфангел Скилицы, считавшийся им вторым в войске русов. В 971 году Сфенкел/Сфангел, возглавляя 7-тысячную дружину, защищал Преслав, а после его падения прорвался в Доростол к Святославу. Однако под Доростолом, по византийским источникам, он был убит, а Свенельд ещё не раз встречается на страницах русских летописей. Имя Свенельда стоит наряду с именем Святослава в договоре Руси и Византии 971 года, который был заключён после гибели Сфенкела/Сфангела.

Происхождение 
Свенельд мог оказаться в войске Олега будучи прежде на службе Игоря, либо влиться в числе новых наёмников для похода на Византию в 943 году.

Август Людвиг Шлёцер и Измаил Иванович Срезневский предполагали, что летописец различал двух Свенельдов — отца Мстиши (под 945 годом) и отца Люта (действующего в статье 975 года), однако против такой идеи высказались другие историки. Версия о родстве Свенельда и древлянского Мала, убившего Игоря, не логична, поскольку Свенельд подавлял восстание древлян, поддержав овдовевшую Ольгу. Летопись называет Свенельда воспитателем сына Игоря — князя Святослава — наряду с боярином Асмудом.

Возможные потомки 
От киевского воеводы Святольда (, Свентольд, ср. Летописные формы Свѣнделдъ и Свентелдь) выводил своё происхождение волынский род Киселей-Святольдичей. По мнению Михаила Сергеевича Грушевского, «Святольд» является русско-литовской формой передачи имени Свенельд. Родовыми имениями Киселей были Нискиничи и Дорогиничи, расположенные под Владимиром на Волыни.

Биография

При Игоре 
В русско-византийском договоре 944 года Свенельд не упоминается, но Новгородская летопись младшего извода говорит о его участии в завоевании уличей и сборе дани с подвластных славянских племён. Свенельд имел личную дружину и обладал значительными богатствами. Некоторые историки считают, что Свенельд контролировал часть территории Руси на западе (древляне) и юго-западе (уличи). За счёт улической и древлянской даней Свенельд и его дружина обогатились, тогда как княжеские дружинники остались «нази». Ропотом и жалобами они вынудили князя взимать дань в увеличенном размере, что вызвало возмущение древлян и убийство ими Игоря.

При Святославе 

Воевода Свенельд возглавил карательный поход по подавлению восстания древлян, поддержав вдову Игоря, княгиню Ольгу.

При Святославе Игоревиче Свенельд был одним из приближённых воевод, владел собственной дружиной «отроками», участвовал в походах князя на Болгарию и его войне с Византией. Его политический ранг был высок настолько, что имя Свенельда попало в договор Руси с Византией 971 года.

В 972 году он отговаривал князя Святослава идти в Киев через днепровские пороги, зная, что там устроили засаду печенеги, предлагал путь «на конях». Свенельд отправился конным путём через юго-западные земли Руси и благополучно вернулся в Киев, а князь отправился по Днепру и в битве на порогах с печенежским ханом Курей погиб.

При Ярополке 
При старшем сыне Святослава Ярополке Свенельд остался в большой силе. В это время возникает конфликт между Свенельдом и братом Ярополка Олегом, который правил древлянской землёй. В 975 году, охотясь в древлянских землях, сын Свенельда Лют был убит Олегом. В ответ Свенельд начал подстрекать Ярополка начать войну с братом, что тот и сделал. Смерть Олега в 977 году в городе Овруч привела к концу карьеры старого воеводы: «Смотри, — сказал ему Ярополк над трупом брата, — ты этого хотел». Место Свенельда при князе занял воевода Блуд. К 978—980 годам Свенельд, видимо, умер, поскольку больше не фигурирует в описании войны Владимира и Ярополка.

Образ в художественной литературе 
В 2016 году в г. Санкт-Петербурге вышла историческая драма Дмитрия Босова «Свенельд». Драма написана в стихах и отражает исторический период с 975 по 980 гг.

Образ в кино 
 1983,  — «Легенда о княгине Ольге». Режиссёр Юрий Ильенко, в роли Свенельда Константин Степанков.
 2004,  — «Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой». Режиссёр Булат Мансуров, в роли Свенельда Донатас Банионис.
 2004,  — «Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко». Режиссёр Булат Мансуров, в роли Свенельда Донатас Банионис.
 2016,  — «Викинг». Режиссёр Андрей Кравчук, в роли Свенельда Максим Суханов.

Примечания

Литература 
 Лушин В. Г. Свенельд: князь или воевода? // Историко-археологические записки. — 2009. — [Кн.] I. — C. 45—57.
 Мельникова Е. А. Свенельд // Древняя Русь в средневековом мире. Энциклопедия / Под ред. Е. А. Мельниковой, В. Я. Петрухина. — 2-е изд. — М.: Ладомир, 2017. — С. 721—722.
 Поппэ А., Прошин Г. Г., Раушенбах Б. В., Рыбаков Б. А. и др. Как была крещена Русь. — 2-е изд. — М.: Политиздат, 1990. — 320 c. — ISBN 5-250-00973-5.

Варяги
Военачальники Древней Руси
Военачальники X века
Участники русско-византийских войн
Персоналии, чья дата смерти не установлена